Першотравенск — название населенных пунктов на Украине:

 Першотравенск — город в Днепропетровской области.
 Першотравенск — посёлок городского типа в Житомирской области.

См. также 

 Первомайск